Cesare Benedetti (1920-1990) – calciatore italiano
 Cesare Benedetti (1920-2002) – calciatore italiano
 Cesare Benedetti (1987-) – ciclista italiano